Святая Лаура:
 Лаура Кордовская (ум. 864, день — 19 октября)
 Лаура Константинопольская (ум. 1453, день — 29 мая)